José Carlos Nunes Barbosa Júnior mais conhecido como Zé Carlos (Goiânia, 17 de fevereiro de 1977) é um futebolista brasileiro que atua como atacante.

Além de vários times do Brasil, Zé Carlos passou também por times da China, Portugal e Líbano e  de São Paulo.. Atualmente joga no Clube do Remo.

Títulos 
 Atlético Goianiense
 Campeonato Goiano Sub-20 - 1995, 1997

 Entrerriense
 Campeonato Carioca Série B - 2001

 Paysandu
 Campeonato Paraense - 2009

Artilharia

Ligações externas 
 Página Pessoal
 CBF-BID
 Futpédia
 Sambafoot
 Ogol
 Conteúdo Esportivo

Naturais de Goiânia
Futebolistas de Goiás
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas do Atlético Clube Goianiense
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do Shandong Taishan Football Club
Futebolistas do Inhumas Esporte Clube
Futebolistas da Sociedade Esportiva do Gama
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas
Futebolistas do Sport Clube Beira-Mar
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas da Associação Desportiva Cabofriense
Futebolistas do Macaé Esporte Futebol Clube
Futebolistas do Paysandu Sport Club
Futebolistas do Esporte Clube Noroeste